Ришпен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ришпен, Жан (1849—1926) — французский поэт, писатель и драматург.
 Ришпен, Элиана (1910—1999) — французская пианистка.